Dit is de wereldranglijst van september 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 september 2002.

Mannen 09